Friedrich Halm – scrittore e bibliotecario austriaco
 Harry Halm – attore tedesco
 Karl Felix Halm – filologo classico e bibliotecario tedesco
 Roland Halm – ex cestista e dirigente sportivo ungherese